Der Wahlkreis Wolfenbüttel-Nord ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Wolfenbüttel die Stadt Wolfenbüttel, die Gemeinde Cremlingen und die Samtgemeinde Sickte. In dieser Form existiert der Wahlkreis seit 1982, bis einschließlich 1998 als Wahlkreis Wolfenbüttel.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Wolfenbüttel-Nord sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jan Schröder (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 9.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Wolfenbüttel-Nord acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Dunja Kreiser (SPD), die am 9. November 2021 ihr Landtagsmandat niederlegte. Über die Landesliste zogen zusätzlich Frank Oesterhelweg (CDU) und Björn Försterling (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 9.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Oesterhelweg, Frank" |Frank Oesterhelweg
|34,6
|30,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Kreiser, Dunja" |Dunja Kreiser
|39,7
|37,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Welge, Pieter" |Pieter Welge
|7,1
|9,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Försterling, Björn" |Björn Försterling
|6,6
|8,3
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Herrmann, Hubert" |Hubert Herrmann
|3,9
|4,8
|-
| AfD
| data-sort-value="Heid, Klaus-Dieter" |Klaus-Dieter Heid
|6,6
|6,8
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,2
|-
| Freie Wähler || || ||0,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI
| data-sort-value="Lodge, Jamie Christopher" |Jamie Christopher Lodge
|1,2
|0,9
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|-
| Einzelbewerber
| data-sort-value="Jagau, Christiane" |Christiane Jagau
|0,4
|
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 67,3 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Wolfenbüttel-Nord sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Frank Oesterhelweg (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Björn Försterling (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 9.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Oesterhelweg, Frank" |Frank Oesterhelweg
|41,5
|34,2
|-
| SPD
| data-sort-value="Hensel, Falk" |Falk Hensel
|37,2
|33,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Brücher, Berthold" |Berthold Brücher
|13,1
|16,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Försterling, Björn" |Björn Försterling
|2,9
|9,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Perli, Victor" |Victor Perli
|3,7
|3,4
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Hattendorf, Arne" |Arne Hattendorf
|1,6
|2,0
|-
| Freie Wähler || || ||0,9
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 62,8 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Wolfenbüttel-Nord fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Frank Oesterhelweg (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 9.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Oesterhelweg, Frank" | Frank Oesterhelweg
| 43,4
| 40,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Weddige-Degenhard, Dörthe" | Dörthe Weddige-Degenhard
| 37,9
| 31,8
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Brücher" | Berthold Brücher
| 7,8
| 9,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Försterling, Björn" | Björn Försterling
| 5,1
| 8,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Perli, Victor" | Victor Perli
| 5,8
| 6,7
|-
| NPD
|
|
| 1,7
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| PBC
|
|
| 0,6
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Wolfenbüttel)